En , Jankówek peut faire référence à :

de la voïvodie de Grande-Pologne
 Jankówek, un village du powiat de Kutno.

 de la voïvodie de Łódź
 Jankówek, un village du powiat de Tomaszów Mazowiecki.